Андреа Эрна (, ; ) — архитектор и строитель итальянского происхождения, работавший в Моравии, и, в частности, в Брно, где он создал большинство своих произведений. Отец другого архитектора, Яна Крестителя Эрны.

Биография 
Точная дата его рождения неизвестна. Он приехал из Милана в Брно около 1620 года. Работал по всей территории Моравии, но значительная часть его построек находится в Брно. Проживал в Брно до своей смерти в 1652 году. Его дело продолжил его сын, Ян Креститель Эрна.

Некоторые работы 
 Ремонт и отделочные работы в приходской церкви Вознесения Пресвятой Богородицы в Вальтице (взялся в 1641 году после отъезда автора проекта, Джованни Джакомо Тенкаллы, из-за обрушения купола церкви в 1638 году).
 Отделочные работы в замке в Вальтице (также после отъезда Джованни Джакомо Тенкаллы).
 Паломническая церковь Рождества Пресвятой Богородицы во Вранове.
 Церковь Обретения Святого Креста (Брно) (завершена в 1651 году).
 Церковь Святой Марии Магдалины (Брно), 1651–1652. Закончена в 1654 году, после смерти Эрны.

Галерея некоторых работ

Примечания 

Архитекторы Чехии
Архитекторы барокко